Passagem para a Índia pode se referir a:
Uma Passagem para a Índia - livro de E. M. Forster.
Passagem para a Índia - filme de David Lean de 1984, baseado no livro.

Desambiguação